Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2007 — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2007 года, футбольного турнира для клубов-чемпионов каждой из шести конфередераций ФИФА. Матч прошёл 16 декабря 2007 года на «Международном стадионе «Йокогама» в Японии. В нём встретились аргентинский клуб «Бока Хуниорс» (победитель Кубка Либертадорес 2007 года) и итальянский «Милан» (победитель Лиги чемпионов 2006/07).

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 

Клубный чемпионат мира по футболу
2007
Чемпионат мира 2007
Матчи ФК «Бока Хуниорс»
Международные соревнования по футболу в Японии
События 16 декабря
Декабрь 2007 года
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Спорт в Японии в 2007 году
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2007 году
Спорт в Аргентине в 2007 году
Футбол в Италии в 2007 году